Sospechoso puede referirse a:

 Persona que da motivos para creer que ha cometido una acción delictiva, o persona que genera sospechas de algo o por algo.
 El sospechoso, título que tuvo en Argentina la película Rendition de 2007 dirigida por Gavin Hood.
 El sospechoso, título que tuvo la película The Suspect de 1945 dirigida por Robert Siodmak y protagonizado por Charles Laughton.